Бетринешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Горбенешть.
 Бетринешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Ікушешть.